Алекса́ндр Генна́дьевич Ага́пов () — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Карьеру игрока начал в 1999 году в «Дружбе» из Майкопа. В 2001 году перешёл в «Краснодар-2000», за который он играл в 2001, 2003—2004, 2005. На следующий год дебютировал в латвийской Высшей лиге за «Дижванаги» Резекне. В начале 2008 года перешёл в новороссийский «Черноморец». В 2011 году перешёл в саранскую «Мордовию». По окончании сезона 2011/12 на правах свободного агента перешёл в «СКА-Энергию» из Хабаровска. В летне-осенней части сезона 2015/16 играл за «КАМАЗ».

Достижения

Командные 
 «Черноморец»
 Победитель зоны «Юг» Второго дивизиона России: 2010
 Обладатель Кубка ПФЛ: 2010

 «Мордовия»
 Победитель ФНЛ: 2011/12

Личные 
 Лучший вратарь зоны «Юг» второго дивизиона России: 2010
 Лучший вратарь Кубка ПФЛ: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте болельщиков новороссийского «Черноморца»

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Витязь» Крымск
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Дижванаги»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «КАМАЗ»